Labor Day steht für:

 Labor Day, „Tag der Arbeit“ in englischsprachigen Ländern
 Labor Day, Originaltitel von Der Duft des Sommers, Roman von Joyce Maynard (2009) 
 Labor Day (Film), US-amerikanischer Film von Jason Reitman (2013)

Siehe auch:
 Labor Days, Album von Aesop Rock (2001)